Batalla hace referencia a varios artículos:

Contienda
Batalla, combate entre uno o más contendientes.
Batalla (música), tipo de obra renacentista.

Lugares
Batallas (Bolivia), municipio boliviano en el Departamento de La Paz.

Además
Batalla (automoción), distancia entre los dos ejes de un vehículo.
Juan Darío Batalla, futbolista argentino.